

Co je Glamino ? 
Glamino je sociální síť pro dospělé se sídlem v Praze, která umožňuje lidem s podobnými zájmy sdružovat se a sdílet informace, fotografie a videa.

Použití 
Stránku běžně používají amatéři i profesionálové (pornohvězdy a modelky), ale také ji využívají lidé ke sdílení uměleckých a smyslných příspěvků. Glamino pomáhá měnit práci v zábavním průmyslu pro dospělé tím, že vrací účinkujícím kontrolu nad zpeněžováním obsahu, který vytvářejí. Uživatelé si mohou nastavit cenu a uzamknout příspěvky, aby ostatní uživatelé platili za to, že uvidí více.

Obchodní model 
Předplatitel (tj. fanoušek) může sledovat obsah tvůrce výměnou za měsíční členský poplatek. Společnost Glamino platí tvůrcům obsahu 90 % z vybraných poplatků a zbylých 10 % si ponechává. Mimo předplatného nabízí i monost placeného chatu, posílání dárků a videohovory.

---------------

Webové stránky (PWA) 
Glamino je progresivní webová aplikace "web app", která využívá moderní webové možnosti, aby uživatelům poskytla zážitek "podobný aplikaci".

Funkce 
Glamino má několik funkcí. Uživatelé mohou sdílet fotografie a videa, sledovat kanály ostatních uživatelů, chatovat, dokonce i videochatovat s ostatními uživateli.

Discover (Prozkoumat) 
Vyhledávání dobrého obsahu může být náročné, proto tým designérů vytvořil uvnitř aplikace záložku, která zobrazuje oblíbené naposledy přidané fotografie a videa uživatelů. Karta byla aktualizována tak, aby obsah byl trendový a rozdělený do kategorií pro dospělé, které by se uživateli mohly líbit.

Hashtagy 
Glamino podporuje uživatele pomocí tipů na vytváření tagů, které přitahují podobně smýšlející uživatele

uživatele. Použití symbolu hashtagu (#) před příslušným klíčovým slovem nebo frází v jejich příspěvku kategorizuje tyto příspěvky a pomáhá je vyhledávat jako skupinu.

Pomáhá vytvářet "trendy" prostřednictvím hashtagů. 

Příkladem oblíbených trendů je #model, kdy uživatelé zveřejňují fotografii své profesionální modelky, nebo #pornstar, kdy uživatelé zveřejňují fotografii sebe jako profesionální herečky pro dospělé.

Fotografické filtry 
Glamino nabízí řadu fotografických filtrů, které mohou uživatelé aplikovat na své snímky

Normální

Původní

Černobílý

Sépiový

HiContrast

Zaostřit

Reliéf

Teplejší

Chladnější

Notifikace 
Glamino poskytuje oznámení v prohlížeči a SMS, která vám pomohou přilákat více zákazníků. Jedná se o aktualizace v reálném čase a připomenutí událostí uživatele.

Příkladem události je volání nebo zanechání zprávy na chatu pro offline uživatele, na které lze snadno upozornit prostřednictvím sms zprávy s odkazovou akcí.

Chat/Videochat 
Chat je karta uvnitř aplikace, která vám poskytuje textovou komunikaci v reálném čase. Glamino umožňuje posílat dárky uživatelům, kteří chtějí ocenit konverzaci na chatu s ostatními uživateli, modelkami nebo oblíbenými pornohvězdami. Umožňuje také uživatelům, aby komunikace hodně zajímala a poskytovala videohovory, aby se navzájem viděli naživo.

Konkurence 
Web Glamino má ve webovém prostředí také řadu konkurentů. Mezi nejznámější patří služby OnlyFans, Patreon, Fansly, Fanvue. Zpravidla fungují na podobném principu jako Glamino, často se ale liší v technickém a grafickém provedení.